Tanzania
Lumuma – circoscrizione del distretto di Kilosa
Lumuma – circoscrizione del distretto di Mpwapwa